Michael Hirst ist der Name folgender Personen:

* Michael Hirst (Politiker) (* 1946), schottischer Politiker
 Michael Hirst (Drehbuchautor) (* 1952), englischer Drehbuchautor und Filmproduzent 
 Michael Hirst (Kunsthistoriker) (1933–2017), englischer Kunsthistoriker